Liste der Gewinner des italienischen U-19-Pokals, der Coppa Italia Primavera (offiziell: Primavera TIMVISION Cup). Rekordsieger ist der FC Turin mit acht Titeln, gefolgt von Inter Mailand und der AC Florenz mit je sechs Pokalsiegen.

Siehe auch 
 Campionato Primavera
 Fußball in Italien

Weblinks 
 Liste der Gewinner der Coppa Italia Primavera
 Coppa Italia Primavera auf Transfermarkt.de

Liste (Fußballvereine)
Fußballwettbewerb in Italien